Order Lwa Złotego – odznaczenia heskie (hrabiowskie, książęco-elektorskie, później wielkoksiążęce)
 Order Lwa Złotego – wspólne odznaczenie holendersko-luksemburskie

Zobacz też 
 Order Lwa